Jan Vermeulen (politicus), Vlaams politicus voor CD&V en burgemeester van de stad Deinze;
Jan Vermeulen (kunstschilder), schilder van stillevens, actief in Haarlem rond 1638-1674;
Jan Vermeulen (militair), Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog en oorlogsmisdadiger in Nederlands Indië;
Jan Vermeulen (grafisch ontwerper);
Jan Vermeulen (orgelmaker);
Jan Vermeulen (gitarist);
Jan Vermeulen (schaatser);
Jan Vermeulen (schrijver), Zuid-Afrikaans schrijver.
Jan Vermeulen (pianist);